Koke est un surnom pouvant faire référence à :
 Jordi Ginés Soteras, bédéiste espagnol (1930-1996) qui utilisait surtout le pseudonyme « Gin » ;
 Sergio Contreras Pardo, footballeur espagnol né le  et ayant joué pour Málaga CF, Olympique de Marseille, Sporting Portugal et Aris Salonique ;
 Jorge Resurrección Merodio, footballeur espagnol né le  et jouant pour l'Atletico Madrid.

Koke peut, également, désigner :
 Koke, un village de la commune de Haaslava (comté de Tartu) en Estonie.